«Самба белого мотылька» — третий студийный альбом российского поп-певца Валерия Меладзе, который вышел 14 января 1998 года.

История создания 

Записывался альбом на студии «Диалог» в городе Николаев в октябре 1997 года. Было снято два клипа («Самба белого мотылька» в августе 1997 года и «Старый год»). В 2003 году вышло переиздание альбома, включающее две дополнительные песни — «Радиоволны» и «Музыкальная шкатулка». Эти песни были взяты из репертуара группы «Диалог», с которой ранее сотрудничал Меладзе.

Список композиций

Видеоклипы 
 1997 — Самба белого мотылька.
 1998 — Старый год.

Создатели альбома 
 Слова, музыка и аранжировка: Константин Меладзе.
 Бас: Андрей Усатый (10).
 Звукорежиссёр: Ким Брейтбург.
 Администратор: Сергей Луппов.
 Труба: Николай Харьковец (1).
 Звукооператор: Андрей Усатый.
 Гитара: Олег Белов (1-10), Ким Брейтбург (8, 10).
 Бэк-вокал: Оксана Павловская (1-3, 7, 9), Ким Брейтбург (9, 10).

Примечания 

Альбомы Валерия Меладзе
Альбомы 1998 года
Альбомы на русском языке
Альбомы России
Константин Меладзе